Тлапевала има више значења:

 Општина Тлапевала (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлапевала (Тлапевала, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлапевала (Тлаола), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлапевала (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику